Андрєєв Костянтин Андрійович — український футзаліст
 Андреєв Костянтин Олексійович — російський та український математик